karc: grafikai sokszorosítási eljárás (rézkarc, kőkarc)
karc (párbér): egyházközségi adó 
Kecskeméti Atlétika és Rugby Club